Ve jménu vlasti může být:
 Ve jménu vlasti (film) – americký film Beaua Bridgese z roku 1987
 Ve jménu vlasti (seriál) – americký televizní seriál vysílaný od roku 2011